Вулиця Волгоградська — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається неподалік вул. Василя Стуса, закінчується перехрестям з пров. Амурським. Названа на честь міста Волгоград (Росія).

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 С.

Вулиці Сміли